Кайл Стефен Джоэл Эбесилио (; родился 17 февраля 1994, Роттердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник.

Кузены Кайла — Джеффри и Маурисио Брума, также являются профессиональными футболистами.

Клубная карьера 
Эбесилио — воспитанник футбольной академии клуба «Фейеноорд» из своего родного города. В 2010 году его заметили скауты лондонского «Арсенала» и Кайл принял приглашение «пушкарей». В 2011 году он подписал свой первый профессиональный контракт. Спустя два года «Арсенал» попытался продлить соглашение, но Эбесилио у которого были предложения от других команд отказался подписывать новый контракт.

В 2013 году Кайл вернулся на родину, где подписал пятилетний контракт с «Твенте». 3 августа в матче против «Валвейка» он дебютировал в Эредивизи, заменив Дарио Танда во втором тайме. Уже в спустя неделю в поединке против своего родного «Фейеноорда» Эбесилио забил свой первый гол за «Твенте». В своём дебютном сезоне Кайл забил семь мячей, став одним из лучших бомбардиров команды.

Летом 2015 года Эбесилио на правах аренды перешёл в английский «Ноттингем Форест». 22 августа в матче против «Болтон Уондерерс» он дебютировал в Чемпионшипе. Кайл принял участие в пяти матчах, после чего получил травму и на поле за лесников больше не выходил. В начале 2016 года он на правах аренды перешёл в АДО Ден Хааг. 6 февраля в матче против «Роды» Кайл дебютировал за новую команду, заменив во втором тайме Кевина Янсена.

Международная карьера 
В 2011 году в составе юношеской сборной Нидерландов Эбесилио стал победителем юношеского чемпионата Европы в Сербии. На турнире он сыграл в матчах против команд Чехии, Румынии, Англии и дважды Германии. В поединках против немцев и англичан Кайл забил три гола, стал лучшим бомбардиром турнира, а также был признан его лучшим игроком.

Летом того же года Эбесилио принял участие в юношеском чемпионате мира в Мексике. На турнире он сыграл в матчах против команд Конго, Северной Кореи и Мексики. В поединке против мексиканцев Кайл забил гол.

Достижения 
Международные

Нидерланды (до 17)
  Юношеский чемпионат Европы — 2011

Личные

 Лучший бомбардир юношеского чемпионата Европы (3 гола) — 2011
 Лучший игрок юношеского чемпионата Европы — 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 Voetbal International profile 
 Netherlands U21 stats at OnsOranje

Футболисты Нидерландов
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Алки Ороклини»